Mary Cacciola –  conduttrice radiofonica italiana
 Salvatore Cacciola – docente e politico italiano
 Sebastián Cacciola – cestista argentino con cittadinanza italiana